Ventzki ist der Familienname folgender Personen:

 August Ventzki (1856–1922), deutscher Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Werner Ventzki (1906–2004), deutscher Politiker und Regierungsbeamter